

Anno 
 960 o 960 a.C.

Codici 
 960 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Rolvenden, nella contea di Kent, dell'Inghilterra

Matematica 
 960 – numero